Ergersheim ist ein Gemeindename:

 Ergersheim (Mittelfranken) im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Deutschland
 Ergersheim (Bas-Rhin) im Département Bas-Rhin, Frankreich